Le qualificazioni del singolare maschile dell'Heineken Trophy 1999 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Heineken Trophy 1999 prevedevano 19 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Karsten Braasch (Qualificato)
 Raemon Sluiter (Qualificato)
 Răzvan Sabău (secondo turno)
 Markus Menzler (Qualificato)

 Aisam-ul-Haq Qureshi (ultimo turno)
 Kirill Ivanov-Smolensky (ultimo turno)
 Carsten Arriens (ultimo turno)
 Jens-Peter Wenner (ultimo turno)

Qualificati 

 Karsten Braasch
 Raemon Sluiter

 David Rikl
 Markus Menzler

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Heineken Trophy 1999
ATP Tour 1999